Збірна України з футболу розпочала сезон 2013 року 6 лютого товариським матчем проти збірної Норвегії у місті Севільї, Іспанія. Всього було проведено 12 матчів, із яких 9 перемог, 2 нічиї та 1 поразка. Протягом року тренером збірної був Михайло Фоменко.

Матчі

Україна 2:0 Норвегія

Польща 1:3 Україна

Україна 2:1 Молдова

Україна 0:0 Камерун

Чорногорія 0:4 Україна

Україна 2:0 Ізраїль

Україна 9:0 Сан-Марино

Україна 0:0 Англія

Україна 1:0 Польща

Сан-Марино 0:8 Україна

Україна 2:0 Франція

Франція 3:0 Україна

Склад команди 
 Статистику подано станом на 20 листопада 2013 року (в дужках наведено ігри і голи 2013 року)

Тренери

Баланс матчів

Клубне представництво

Див. також 
 Матчі збірної України з футболу

Джерела 
 Газета «Команда» від 20-22 грудня 2013 № 244-245 (4300-4301), с.10-11
 Газета «Український футбол» від 29 листопада 2013 № 98 (2858), с.10

Посилання 
 Результати на сайті «Український футбол від Дмитра Трощія» 
 Результати на fifa.com 

2013
2013 у футболі
2013 в українському спорті